

Film
Behind the Scenes – cortometraggio del 1904 diretto da Alf Collins
 Behind the Scenes – cortometraggio del 1908 diretto da David W. Griffith
Behind the Scenes – cortometraggio del 1910 diretto da Bert Haldane
 Behind the Scenes – film del 1914 diretto da James Kirkwood
Behind the Scenes – documentario del 1924 prodotto dalla Standard Photoplay Company

Musica
 Behind the Scenes – gruppo musicale synth pop tedesco